

Wydarzenia 

 30 listopada – Bonifacy-Winfrid został biskupem misyjnym bez stałej siedziby.
 Wizygoci dowodzeni przez Pelayo pokonali Arabów pod Covadongą.

722